Die Antalya Open 2018 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 30. Juni 2018 in Antalya stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurde in Eastbourne das Nature Valley International gespielt, das genau wie die Antalya Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 426.145 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 486.145 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 22. bis 23. Juni 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 132 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 126 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 124 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Antalya